Le Bedfordshire est un ancien comté, puis duché de la pairie d'Angleterre.

Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Bedford (Bedford County) :
 Comté de Bedford, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 Comté de Bedford, situé dans l'État du Tennessee ;
 Comté de Bedford, situé dans le Commonwealth de Virginie.